Mull (humus)
 Mull (Indiana), Estats Units
 Illa de Mull, una illa del nord-oest d'Escòcia que pertany al Argyll & Bute Council